Reichenhofen steht für:
 Reichenhofen, Stadtteil von Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Reichenhofen (Gerabronn), Wüstung im Stadtteil Dünsbach (Gerabronn) von Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg.
 	

Siehe auch:
 Reichenhof
 Reichhof
 Reichshoffen